Ingrid Claes (politica) - Belgisch politica
 Ingrid Claes (taekwondoka) - voormalig Belgisch taekwondoka